aureool of nimbus, een ring van licht om het hoofd van bijvoorbeeld een heilige. Op een nimbus kan een kruis zitten.
cumulonimbus of buienwolk, een soort wolk

Vernoemd
Nimbus (bedrijf), een investeringsmaatschappij
Nimbus (ruimteschip), een fictief ruimteschip uit de animatieserie Futurama
Nimbus (motorfiets), een motorfietsmerk
Nimbus (Nijmegen), een woontoren in Nijmegen
Nimbus (satelliet), een serie van zeven NASA-weersatellieten, beginnend met Nimbus 1
Nimbus (vliegtuig), een Duits zweefvliegtuig
Nimbus (band), een Nederlandse band
Nimbus Records, een platenlabel